Borstmossor (Kiaeria) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Borstmossor i familjen Dicranaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhabdoweisiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor

en:Kiaeria